Different Slanguages — шестой студийный альбом американского рэпера Messy Marv, выпущенный под его псевдонимом MessCalen.

Список композиций 
 Intro
 Top of the World
 Bitch Move
 Different Slanguages
 Cuz We Want to (при участии JT The Bigga Figga)
 Black Jesus (при участии Mad Lung)
 It’s On (при участии Keak Da Sneak)
 Skit
 Pop That (при участии Billy Cook)
 Stuntin
 Discobayish
 Ko.Alition (при участии Lucci Seigal)
 Kill That Bitch
 It’s Krazy (при участии Lucci Seigal)

Альбомы 2004 года
Альбомы Messy Marv
Гангста-рэп-альбомы США